Jerusalem, verouderde schrijfwijze van Jeruzalem
 Jerusalem (Nieuw-Zeeland), een dorp op het Noordereiland in Nieuw-Zeeland
 Jerusalem (Ohio), een plaats in de VS
 Jerusalem (Venray), een klooster in de Nederlandse plaats Venray
 Jerusalem (Nijmegen), een buurt in Nijmegen
 Jerusalem (boek), een roman van Jacob Israël de Haan
 Jerusalem (film), een film
 Siegfried Jerusalem, een Duitse opera-tenor
 Jerusalem (album), een album van de Ivoriaanse reggaezanger Alpha Blondy
Jerusalem (Alpha Blondy), een nummer van het gelijknamige album
 And did those feet in ancient time / Jerusalem, een pattriotisch Engels lied van Charles Hubert Parry
 Jerusalem (band), een christelijke rockband
 Jerusalem (Anouk), een single van zangeres Anouk
 Jerusalem (Sinéad O'Connor), een nummer van zangeres Sinéad O'Connor
 Jerusalem (Sleep), een album van de band Sleep
 Jerusalem (Steve Earle), een album van Steve Earle
 Jérusalem (opera), een opera van Giuseppe Verdi
 Jérusalem (Amoras), een strip uit de reeks Amoras
 Jerusalem (toneelstuk), een toneelstuk van Jez Butterworth

Zie ook:
 Jeruzalem (doorverwijspagina)